Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2022 – dwudzieste trzecie mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 22 czerwca – 3 lipca 2022 roku w dwóch słoweńskich miastach. Tytułu zdobytego w 2018 roku broniła reprezentacja Węgier.

Zawody zostały rozegrane po czteroletniej przerwie spowodowanej odwołaniem edycji 2020 z powodu pandemii COVID-19 i były to pierwsze mistrzostwa rozegrane w trzydziestodwuzespołowej obsadzie.

W fazie wstępnej obyło się bez niespodzianek. W ćwierćfinałach znalazło się siedem europejskich drużyn, a dla Angoli i Szwajcarii był to pierwszy awans do tej fazy rozgrywek, a w półfinałach zmierzyły się Holandia z Norwegią i Szwecja z Węgrami. W finale spotkały się niepokonane dotąd zespoły, a jego obsada była powtórzeniem tej z poprzedniej edycji, jednak tym razem to Norweżki pokonały Węgierki, brąz przypadł zaś Holenderkom, dla których był to pierwszy medal w tej kategorii wiekowej.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Słowenii przez Radę IHF w lutym 2020 roku, nie nastąpiło to bowiem podczas kongresu tej organizacji w maju 2017 roku.

W mistrzostwach wzięły udział trzydzieści dwie reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach. Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę reprezentacja Rosji została wykluczona ze wszystkich rozgrywek, a w gronie uczestników jej miejsce zostało przekazane drużynie z dziką kartą, zostały nią Włochy. Losowanie grup zostało zaplanowane na 13 kwietnia 2022 roku w Celje i w jego wyniku powstały osiem czterozespołowych grup. W połowie maja z uczestnictwa zrezygnował Paragwaj, a jako że żadna inna drużyna z regionu SCAHC nie potwierdziła chęci udziału, zaproszenie na mistrzostwa otrzymała Litwa.

Zawody zostały rozegrane w trzech halach w dwóch miastach, a nad ich przebiegiem czuwało dwadzieścia jeden par arbitrów.

Trzydzieści dwie uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup rywalizujących systemem kołowym, a po dwa najlepsze z każdej z grup awansowały do fazy zasadniczej. W niej, zachowując punkty z pierwszej fazy, walczyły w czterech czterozespołowych grupach o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów; podobny system obowiązywał w meczach o miejsca 17–32. Szerokie składy liczyły maksymalnie trzydzieści pięć zawodniczek, a z wąskiego, turniejowego można było w trakcie zawodów wymienić maksymalnie pięć (z możliwością powrotu wcześniej zastąpionej zawodniczki) – limit ten nie obowiązywał przy potwierdzonych przypadkach zachorowań.

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono regulacje dotyczące szczepień, testów, kwarantanny itd.. Z powodu kilkunastu przypadków zakażeń zespół Austrii wycofał się z fazy pucharowej.

Transmisje telewizyjne były dostępne za pośrednictwem kilkudziesięciu stacji z całego świata, w pozostałych – nie objętych geoblokowaniem – były transmitowane na oficjalnym kanale YouTube IHF.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

President’s Cup

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Mecze o miejsca 25–28

Mecze o miejsca 29–32

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2022
2022 w piłce ręcznej
2022 w Słowenii
Sport w Celje
Laško
Piłka ręczna w Słowenii